Ризниче́нко — фамилия.

Известные носители 
 Ризниченко, Владимир Васильевич (1870—1932) — русский, украинский и советский учёный в области четвертичной геологии, геоморфологии, тектоники, гляциологии, географии.
 Ризниченко, Галина Юрьевна (род. 7 декабря 1946) — советский и российский биофизик.
 Ризниченко, Юрий Владимирович (1911-1981) — советский геофизик, сейсмолог.

См. также